Ruben Antonio Amaya Chourio, conocido como Rub Amaya (Maracaibo, Zulia, 20 de septiembre de 1976), es un Dj, productor y cantautor Música Urbana venezolano orientado a los géneros como el Reguetón y el Electro house.

Biografía 
Se formó en 2005 en las compañías de entretenimiento local de su ciudad y se hizo conocido por su estilo y sonido en las producciones musicales, durante ese período y hasta el 2008 desarrolló un estilo experimental que lo dio a conocer, creó en sociedad el sello discográfico Culturas Records y permitió producir sus primeros éxitos originales entre los que se encuentra (Matemática), sellado en Bedroon Muzic, sello que pertenece al Dj Productor Wady de inmediato el tema fue transmitido en las principales emisoras de Colombia y Miami.

En su carrera ha trabajado con sellos discográficos como Bedroon Muzic, Avenue Recording, South America House, Adverso Recording, Culturas, Mar186 entre otros.

En 2013 pinchó en el escenario principal de Expo DJ, la exposición más grande de DJs en Venezuela donde también fue responsable ese mismo año del tema "Play", seleccionado como oficial para el festival. 

Culturas Records es su propio sello discográfico. El promocional inicial en 2013 fue el sencillo "Guitar in Traffic" que terminó entre lo más alto en las listas de Música Dance de Venezuela.

En junio de 2013 Axell y Ruben Amaya Feat. Xavi Bosch realizan el lanzamiento de "We'll Be There" sellado por Clippers Music ocupando los primeros lugares de difusión en Máxima FM España.

Durante julio de 2013 presta colaboración al sello Colombiano Disty Talk Record produciendo una versión remix del tema Leke leke a Dj Fist, luego produce Yes Colombia sellado por Recovery House y ocupa el tercer puesto de las listas de House de Beatport. 

Otro lanzamientos musical de Ruben Amaya por Cultura Records, su versión del tema de "Amanecer", feat Diana Chacon en 2013, contó con el apoyo en las pistas DJs como Nono Belune, Javith, Luis Borges, Don Nadie, es un gran éxitos discográficos hasta el momento, logra mantenerse en las lista de Electro House en Beatport.

En 2013 es seleccionado por Beatport en el compilado Top Progressive House Collection con el tema Stereo Feeling track número 17

En 2019 empieza su carrera como cantante del género urbano estrenando su álbum  Pal Mundo Con Mi Flow 

En el año 2020 logra posicionar su tema promocional Estupideces número 1 en las carteleras radiales de Venezuela y su tema  La Botella  junto a Pandesousa en el año 2021

Discografía

Álbumes 
 2010: Prof Of Life
 2010: R.a.j.a.
 2011: Ok Let's Go
 2012: Africanismo
 2012: Látex
 2012: Nub>
 2013: Reword
 2014: Stereo Feeling
 2013: Sexi Maracucha (Feat. Edigso, Enger Puche)
 2013: Yes, Colombia (Feat. DJ Fist)
 2013: Play
 2013: Guitar in Traffic
 2014: Amanecer (Feat. Nono Belune)
 2014: Formula
 2014: I Won't Die (Feat. Rhyna Pop)
 2015: Grito
 2016: Everybody Go
 2019: Pal Mundo Con Mi Flow
 2021: Decibeles

Sencillos 
 2012: Africanismo
 2013: Play
 2013: Guitar in Traffic
 2013: I Won't Die (Feat. Rhyna Pop)
 2014: Glamorous Club Grooves, Vol. 5
 2014: Welcome To MIAMI 2014
 2015: Grito (Culturas Records)
 2016: Pushing Strom (Culturas Records
 2020: Estupideces
 2021: La Botella

Referencias

Enlaces externos 
 Página del Sello Discográfico de DJ Ruben Amaya
 
 
  en SoundCloud
 Página de Ruben Amaya en TheDJList.com
 Página de Ruben Amaya en Topdeejays.com
 
 

Disc jockeys de Venezuela
Disc jockeys de música electrónica
Disc jockeys de EDM
Maracaiberos
Remixers